Deusdedit ist der Name folgender Personen:

 Deusdedit I. († 618), Papst, siehe Adeodatus I.
 Deusdedit von Genua (600–628), Bischof von Genua
 Deusdedit von Imola († nach 649), Bischof von Imola
 Deusdedit von Canterbury († 664), Erzbischof von Canterbury
 Deusdedit II. († 676), Papst, siehe Adeodatus II.
 Deusdedit von Brescia († um 690), Bischof von Brescia 
 Deusdedit (um 742–755), Doge von Venedig, siehe Diodato Ipato
 Deusdedit von Monte Cassino († nach 835), Abt von Monte Cassino
 Deusdedit von Ravenna (847–850), Erzbischof von Ravenna
 Deusdedit von Gaeta († nach 914), Erzbischof von Gaeta
 Deusdedit I. von Rodez († nach 927), Bischof von Rodez
 Deusdedit II. von Rodez († nach 932), Bischof von Rodez
 Deusdedit III. von Rodez († nach 1005), Bischof von Rodez
 Deusdedit von Amelia († nach 1015), Bischof von Amelia
 Deusdedit (Kardinal) († 1097/1100), Kanonist und Kardinal

Siehe auch:
 Deodatus